Hotel Silber steht für:

 Hotel Silber (Gebäude), Gebäude in Stuttgart
 Hotel Silber (Erinnerungsort), Dauerausstellung im Gebäude Hotel Silber in Stuttgart

Siehe auch:
 Hotelsilber